Willershausen ist der Name folgender Orte:

 Nanz-Willershausen, Ortsteil der Gemeinde Lohra, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Willershausen (Herleshausen), Ortsteil der Gemeinde Herleshausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Willershausen (Kalefeld), Ortsteil der Gemeinde Kalefeld, Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Willershausen (Rosenthal), Ortsteil der Stadt Rosenthal, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

Siehe auch:
 Willertshausen